Nuevo Laredo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Nuevo Laredo, ort, Tamaulipas, 
 Nuevo Laredo (kommun), Tamaulipas, 
 Nuevo Laredo, Veracruz, Tantoyuca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar